Висяты — название населённых пунктов  и озера.

Белоруссия 
 Висяты — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Висяты — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Висяты — озеро в Витебской области..